Пьер Луиджи Фарнезе (; , Рим — , Пьяченца) — первый герцог Пармский из дома Фарнезе.

Биография 
Пьер Луиджи был внебрачным сыном папы римского Павла III. После того, как Павел (в миру — Алессандро Фарнезе) в 1534 году становится главой папского государства, он назначает Пьера Луиджи в 1537 году гонфалоньером католической церкви, возводит в звание герцога Кастро и наделяет земельными владениями. Пьер Луиджи становится посланником и посредником между папой и императором Священной Римской империи Карлом V, который, в свою очередь, в 1538 году делает его маркграфом Новары. Несмотря на то, что отношения между Пьером Луиджи и его отцом, папой Павлом III, зачастую были конфликтными, в 1545 году он получил от Павла III в наследственное владение герцогство Парма и Пьяченца. В результате герцогство Кастро было передано третьему сыну Пьера Луиджи, Орацио.

Попытка Пьера Луиджи со своей семьёй укрепиться в этом новообразованном герцогстве Парма и Пьяченца закончилось заговором местного дворянства и его убийством в Пьяченце в 1547 году. Через два дня после случившегося герцогство было занято имперскими войсками, и его трон без всяких затруднений занял второй по старшинству сын Пьера Луиджи, Оттавио Фарнезе. Старший сын Пьера Луиджи, Алессандро Фарнезе, ещё в 1534 году, в возрасте 14-ти лет, был поставлен в кардиналы.

Семья 
В 1519 году Пьер Луиджи Фарнезе вступает в брак с Джероламой Орсини (ум. 1570), дочерью Луиджи Орсини. В этой семье родились не менее 5 детей:
 Алессандро Фарнезе (1520—1589), кардинал
 Оттавио Фарнезе (1524—1586), герцог Пармы и Пьяченцы (с 1547), герцог Кастро (с 1553), женат на Маргарите Пармской (1522—1586), внебрачной дочери императора Карла V
 Орацио Фарнезе (ум. 1553), герцог Кастро (с 1545), женат на Диане Французской (1538—1619), внебрачной дочери французского короля Генриха II
 Рануччио Фарнезе (1530—1565), кардинал
 Виктория Фарнезе, замужем за Гвидобальдо II делла Ровере, герцогом Урбино (1513—1574)

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Семейное древо Фарнезе (1390—1766)

Пьер Луиджи
Внебрачное потомство римских пап
Пьер Луиджи
Гонфалоньеры (Капитан-генералы) Церкви